La Supercoupe du Portugal 2010 () est la trente-deuxième édition de la Supercoupe du Portugal, épreuve qui oppose le champion du Portugal au vainqueur de la Coupe du Portugal. Disputée le  au stade municipal d'Aveiro devant  spectateurs, la rencontre est remportée par le FC Porto aux dépens du Benfica sur le score de 2-0.

Feuille de match

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football 2009-2010
 Coupe du Portugal de football 2009-2010

Liens externes 
  Portugal - Liste des vainqueurs de la Supercoupe sur www.rsssf.com

Notes et références 

2010
Compétition de football à Aveiro
Face-à-face gagné par le FC Porto
Face-à-face du Benfica Lisbonne
Football au Portugal en 2010
Football en août 2010